Wang Fei (basketballer) (1963), Chinees basketballer
 Wang Fei (beachvolleyballer) (1981), Chinees beachvolleybalspeelster
 Wang Fei (schaatsster) (1982), Chinees langebaanschaatsster
 Wang Fei (voetbalster) (1990), Chinees voetbalster
Wang Fei (roeister) (1988), Chinees roeister